Ligue 1 2002-03 var den første sæson under det nye navn for den bedste franske fodboldrække. Rækken var yderligere blevet udvidet til 20 klubber. Dette gav en sæson på 38 kampe, mod de tidligere 34 kampe. Olympique Lyonnais vandt mesterskabet med 68 points.

Stilling 

||rowspan=7 style="background-color:#F9F9F9;"|

||style="background-color:#F9F9F9;"|

Referencer 

Fodboldsæson 2002-03
2002-03